Whitton kan syfta på:

Australien 

 Whitton, Australien, New South Wales, Leeton,

Storbritannien 

 Whitton, Lincolnshire, ort i England, North Lincolnshire, 
 Whitton, Mid Suffolk, England, Suffolk, 
 Whitton, Wales, community i Powys, 
 Whitton, Shropshire, 
 Whitton, Durham – en ort i Stillington and Whitton, Durham, England
 Whitton, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Whitton, Ipswich – en ort i Ipswich, Suffolk, England
 Whitton, London – en ort i Richmond upon Thames, Storlondon, England
 Whitton, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Whitton, Skottland – en ort i Scottish Borders, Skottland
 Whitton, Waveney – i Lowestoft, Waveney, Suffolk, England